Albert Andersson kan syfta på:

Albert Andersson (båtkonstruktör) (1853–1926), svensk båtkonstruktör
Albert Andersson (fotbollsspelare), svensk landslagsspelare i fotboll
Albert Andersson (idrottsman) (1902–1977), svensk friidrottare och gymnast
Albert Andersson (ingenjör) (1885–1947), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör
Albert Andersson (missionär) (1865–1915), svensk missionär
Albert Andersson (politiker) (1878–1962), svensk riksdagsledamot
Frans Albert Anderson (1831−1923), svensk politiker och generaldirektör
Albert Andersson (byggmästare) (1854–1934), svensk byggmästare